Quiz Olympiade  is een internationale quizcompetitie georganiseerd door de International Quizzing Association (IQA). Ze is voortgekomen uit de openstelling voor alle landen van het bestaande Europees kampioenschap quizzen.

Winnaars

Landencompetitie

Individuele competitie

Ploegen

Zie ook 
 Europees kampioenschap quizzen

Externe link 
 Officiële webstek

Quiz